«That’s What I Think» () — второй сингл с четвёртого альбома Синди Лопер Hat Full of Stars.

Информация о сингле 
That’s What I Think написана Синди Лопер в сотрудничестве с Робом Хайманом и Эриком Базилианом, которые совместно с ней написали ещё четыре трека с альбома Hat Full of Stars.

В песне рассказывается о проблемах людей и мира в целом. Видеоклип на песню сняла сама Синди Лопер. В нём она танцует на сцене вместе с группой музыкантов, также показана панорама пригородов. В начале клипа люди отвечали на вопрос, что означает музыка в их жизни.

На песню было сделано множество ремиксов, что позволило синглу занять 14 место в танцевальном чарте Биллборда.

В 1996 году американский певец Томми Пейдж записал кавер-версию песни и включил её в свой альбом Loving You.

Чарты 

Песни Синди Лопер
Синглы Epic Records